Пархомчук — українське прізвище.

Відомі носії 

 Пархомчук Олена Станіславівна — професор Кафедри міжнародних відносин і зовнішньої політики Інституту міжнародних відносин Київського національного університету ім. Тараса Шевченка, нагороджена Державною премією України в галузі науки і техніки.
 Пархомчук Станіслав Максимович — український радянський історик, дослідник історії Румунії, міжнародних відносин, національно-визвольних рухів афро-азійських країн, доктор історичних наук, професор.
 Пархомчук Юхим Онуфрійович — Герой Радянського Союзу.

Українські прізвища
Прізвища на -ук